Амплификация (от ,  — «увеличение») — многозначный термин:

 Амплификация (летописеведение) — вставка, сделанная в первоначальном тексте летописи позднейшим переписчиком.
 Амплификация (литература) — стилистический приём.
 Амплификация (молекулярная биология) — увеличение числа копий ДНК. Лежит в основе полимеразной цепной реакции (ПЦР).
 Амплификация (психология) — техника работы с психологически значимым материалом методом расширения поля его пониманий и значений. Может использоваться для работы со снами, образами, симптомами и любыми другими явлениями. Разработана К. Г. Юнгом.
 Амплификация (риторика) — стилистическая фигура, представляющая собой ряд повторяющихся речевых конструкций или отдельных слов.